Stati Uniti d'America
 Sebastopol – città della Contea di Sonoma, California
 Sebastopol – città della Contea di Scott, Mississippi

Pagine correlate 
 Sebastopoli
 Sevastopol